Stevenson, angol családnév
 Stevenson város Washington államban (USA)
 5211 Stevenson (1989 NX) aszteroida